Редкие земли — название группы редко встречающихся в природе оксидов редкоземельных элементов (лантаноидов, лантана, скандия, иттрия).
 Редкие земли — Редкоземельные химические элементы
 Редкие земли (роман) — роман Василия Аксёнова.
 Редкие земли (журнал) — деловой научно-популярный журнал.
 Редкие земли (альбом) — девятый студийный альбом группы «Мумий Тролль», посвящённый памяти Василия Аксёнова.

См. также 
 Земли
 Редкоземельный магнит